La NextGen Series 2012-2013 è stata la 2ª e ultima edizione della NextGen Series, riservata a formazioni giovanili Under-19. Si è svolta dal 16 agosto 2012 al 1º aprile 2013, ed ha visto il successo finale dell', che ha sconfitto in finale i pari età del Chelsea.

Qualificazioni 
In confronto dalla stagione precedente il numero di squadre è stato ampliato da 16 a 24,.

15 delle 16 squadre fondatrici del torneo si sono riconfermate anche per l'edizione di quest'anno:

  
  
  
  

  
  Inter
  Marsiglia
  

  
  
  
  Sporting Lisbona

  
  Celtic
  Fenerbahçe

Mentre una squadra ha deciso di non riconfermare la sua presenza nel torneo:
  

In più sono state confermate anche altre 9 squadre a livello europeo:

  
  
  Anderlecht

  Athletic Bilbao
  

  Paris Saint-Germain
  Juventus

  Olympiacos

Fase a gironi 
Le 24 squadre sono suddivise in sei gruppi di quattro, dove si affronteranno con la formula del girone all'italiana. Le prime due classificate e le quattro migliori terze sono avanzate alla fase finale.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Squadre qualificate

Migliori terze

Tabellone

Ottavi di finale

Risultati

Quarti di finale

Risultati

Semifinali

Risultati

Finale 3º posto

Finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
NextGen Series